Nikola Jovanović puede hacer referencia a:
Nikola Jovanović, baloncestista serbio, nacido en 1994.
Nikola Jovanović, practicante de taekwondo serbio, nacido en 1990.
Nikola Jovanović, futbolista montenegrino, nacido en 1952.